Roger Nordström, švedski hokejist, * 27. april 1966, Malmö, Švedska.

Nordström je v švedski ligi branil vso kariero za klub Malmö IF, skupaj petnajst zaporednih sezon, v katerih je s klubom v sezonah 1991/92 in 1993/94 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Ob koncu kariere je pet sezon igral za klub Krefeld Pinguine v nemški ligi, kjer je v sezoni 2002/03 osvojil naslov nemškega državnega prvaka..

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992, kjer je z reprezentanco osvojil peto mesto, in dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje.

Pregled kariere

|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 83/84
|
|
| 13
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 3. liga
| 84/85
|
|
| 33
| 0
| 1
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 85/86
|
|
| 30
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
|
| 32
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
|
| 30
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
|
| 32
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 13
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
|
| 32
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 8
| 40
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.11
|
|
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 22
| 38
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.28
|
|
| 0
| 10
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 3
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 21
| 35
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.24
|
|
| 3
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.67
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 19
| 33
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.86
|
|
| 10
| 11
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1.55
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 5
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.20
| .879
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 26
| 39
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.65
| .897
|
| 7
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.91
| .888
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 2
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .878
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 28
| 39
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.64
| .870
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.07
| .896
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 96/97
|
|
| 48
| 0
| 2
| 2
| 4
| 3.10
| .882
|
|
| 4
| 0
| 0
| 2
| 0
| 2.31
| .917
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 97/98
|
|
| 45
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.30
| .907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 98/99
|
| 27
|
| 0
| 2
| 2
| 0
| 3.31
| .893
|
| 2
|
|
|
|
|
| 3.69
| .873
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 99/00
|
| 45
| 54
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.78
| .908
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 1
| 0
| 3.73
| .884
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 00/01
|
| 40
| 46
| 0
| 3
| 3
| 2
| 2.67
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 01/02
|
| 48
| 54
| 0
| 5
| 5
| 2
| 2.59
| .897
|
| 0
| 3
| 0
| 0
| 5
| 0
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 02/03
|
| 8
| 51
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.28
| .888
|
| 0
| 14
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Krefeld Pinguine